Danick Gauthier (né le  à Repentigny, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace québécois.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2012-2013. Il évolue avec les Everblades de la Floride dans l'ECHL et du Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Cantonniers de Magog || LHJAAA ||45 ||16 ||32 ||48 ||34 ||8 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2008-2009 || Canadiens de Montréal AAA || LHJAAA ||21 ||10 ||22 ||32 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Cataractes de Shawinigan || LHJMQ ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||21 ||5 ||2 ||7 ||12 ||4 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||66 ||13 ||9 ||22 ||68 ||21 ||6 ||4 ||10 ||8
|-
|2010-2011 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||65 ||11 ||19 ||30 ||78 ||18 ||3 ||1 ||4 ||21
|-
|2011-2012 || Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ ||66 ||47 ||39 ||86 ||67 ||17 ||13 ||8 ||21 ||28
|-
|2012-2013 || Crunch de Syracuse || LAH ||38 ||5 ||5 ||10 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL ||5 ||3 ||3 ||6 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH ||19 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Everblades de la Floride || ECHL ||30 ||5 ||12 ||17 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Everblades de la Floride || ECHL ||3 || 1||1 || 2|| 5|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Crunch de Syracuse || LAH || 3||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2014-2015|| Thunder de Wichita || ECHL ||66 ||29 ||39 ||68 || 64|| - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Thunder de Wichita || ECHL || 30 || 7 || 5 || 12 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Rush de Rapid City || ECHL || 29 || 3 || 11 || 14 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Admirals de Norfolk || ECHL || 13 || 4 || 5 || 9 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Admirals de Norfolk || ECHL || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Oilers de Tulsa || ECHL || 55 || 10 || 10 || 20 || 65 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 2||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2017-2018 || Fife Flyers || EIHL || 53 || 26 || 25 || 51 || 75 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Fife Flyers || EIHL || 60 || 17 || 19 || 36 || 139 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Fife Flyers || EIHL || 47 || 19 || 21 || 40 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Marquis de Jonquière || LNAH || 8 || 1 || 9 || 10 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1991
Naissance à Repentigny (Québec)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur du Thunder de Wichita
Attaquant de hockey sur glace
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du Rush de Rapid City
Joueur des Admirals de Norfolk (ECHL)
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Fife Flyers
Joueur des Marquis de Jonquière